Порай (), або Троя́нда () — герб шляхетський чеського походження. У червоному щиті срібна пятипелюсткова троянда.

Назва 
 Порай ()
 Ру́жа () — польська назва. 
 Ру́жиць ()
 Ружиче ()
 Стойце ()
 Троя́нда () — латинська назва від гербової фігури. 
 Бі́ла троя́нда ()— латинська назва від кольору гербової фігури. 
 Одна́ троя́нда () — латинська назва від гербової фігури.

Опис 
В червоному полі срібна троянда з п'ятьма пелюстками. В нашоломнику така ж сама троянда. Намет щита червоний, підбитий сріблом.

Походження 
Герб постав на зламі X століття й XI століття. Традиція виводить назву герба від Порая — сина злічанського князя Славника та брата Святого Войтеха, предка цього роду в Польщі. За легендами сини Славника мали в своїх гербах троянду, кожен різного кольору.

Дуже подібною є й чеська легенда про «Панів Ружи» () з роду Вітковичів, від яких постали п'ять гілок роду з трояндою в гербі (панів з Градца, Крумлова, ,  та Тршебоня,  й ).

У найдавніших документах — судових записах, датованих 1386 роком, назва герба згадується як Порай (Poraj), рідше Ружа (Róża) чи Ружиц (Różyc); у запису від 1590 року герб названий Стоіце (Stoice).

Після Городельської унії 1413 року герб перейшов до литовської, білоруської, польської та української шляхти (його вживав боярин Микола Биліна, прийняв Михайло з Михайлова роду Ружиц, представники шляхтецького роду Лiтвицьких).

Герб використовувався багатьма видатними представниками, як митрополит Михайло Літвицький (1816-1858).

Роди 

 Alantowicz
 Ambroziewicz
 Ambrożewicz
 Antoszewski
 Augustynowicz
 Badowski
 Belimin
 Bernacki
 Biemacki
 Bieńkowski
 Biernacki
 Bierzgliński
 Biligin
 Bilimin
 Bilimowicz
 Bilmin
 Birgiałło
 Blęcki
 Boczowski
 Bodzanta
 Bogdański
 Boguchwał
 Boiński
 Bortkiewicz
 Borysewicz
 Borysiewicz
 Borysowicz
 Borysowski
 Boryszewski
 Boryszowski
 Borzyszewski
 Brużewicz
 Brzezieński
 Brzeziński
 Brzozowski
 Buczeński
 Budziński
 Bukowski
 Buszyński
 Bużeński
 Bylina
 Cantelli
 Cebrowski
 Chlebowski
 Chmielecki
 Chmielicki
 Chodcza
 Chodubski
 Cholewiński
 Chomentowski
 Chomętowski
 Chomicz
 Chomiński
 Chotecki
 Chraplewski
 Chrapowicki
 Chrapowski
 Chraszczewski
 Chraszewski
 Chrzanowski
 Chrząnowski
 Chrzonowski
 Chybowski
 Ciesielski
 Cieszkowski
 Czadowski
 Czapikowski
 Czasławsk
 Czesławski
 Czestek
 Czostkowski
 Dąbrowski
 Dembicki
 Dembowiecki
 Dębicki
 Dębnicki
 Długosz
 Dobrosołowski
 Dobrosułowski
 Dobrzechowski
 Dobrzela
 Dobrzelewski
 Dobrzelowski
 Dobrzyński
 Dombrowski
 Dominikowski
 Drachowski
 Druktejn
 Dulski
 Dworzysowski
 Dworzyszewski
 Dworzyszowski
 Eynik
 Gadamowicz
 Gajecki
 Galicki
 Garczyński
 Garkowski
 Garliniński
 Garliński
 Garmuchowski
 Garnisz
 Garnkowski
 Garnuchowski
 Garnysz
 Gawłowicki
 Gazuba
 Gedroic
 Gedroyć
 Gedruc
 Geżgowd
 Gidelski
 Gidzielski
 Gidziński
 Gierzyński
 Gierżod
 Gieżdowd
 Gładysz
 Głoskowski
 Głuch
 Gniewiecki
 Gniewięcki
 Goczałkowski
 Gogolewski
 Golemowski
 Gołembiowski
 Gołembowski
 Gołębiowski
 Gołębowski
 Gołuński
 Gorecki
 Gorski
 Goryński
 Go(ó)rzyński
 Gotkowski
 Goydymowicz
 Górecki
 Górski
 Górzeński
 Grejcz
 Grocholski
 Grochowicki
 Grodecki
 Grudziński
 Gruszczyński
 Grzybowski
 Halicki
 Harnysz
 Hickiewicz
 Hollak
 Imieliński
 Imielnicki
 Iskrzycki
 Iwanowski
 Izbieński
 Izbiński
 Izkrzycki
 Jaka
 Jakimowski
 Jakka
 Jaktorowski
 Jakubowski
 Jakusz
 Jamiołowski
 Jankowski
 Janowicz
 Jaraczewski
 Jaraczowski
 Jarczyński
 Jarocki
 Jaroskowski
 Jaroszkowski
 Jasieński
 Jastrzębowski
 Jaszeński
 Jelec
 Jemielski
 Jemiołowski
 Jeżewski
 Jeżowski
 Jurach
 Juracha
 Jurowski
 Juszkiewicz
 Kadłubek
 Kalski
 Kamieński
 Kandyba
 Kandzierzawski
 Karczewski
 Karczowski
 Karsza
 Karszewski
 Karsznicki
 Karśnicki
 Kaszliński
 Kaszowski
 Kaszuba
 Kaszyc
 Kaszyński
 Katerla
 Keszowski
 Kęsowski
 Kielpsz
 Klibako
 Kobielski
 Kodeński
 Kodrembski
 Kodrepski
 Kodrębski
 Kodź
 Konarzewski
 Konczewski
 Kontelli
 Kopec
 Kopeć
 Korbecki
 Korotkiewicz
 Koszczyc
 Koszczycz
 Koszyc
 Kościerski
 Kośmiderski
 Kotert
 Kotkowski
 Kozioróg
 Kozłowski
 Koźloróg
 Koźmiński
 Kożuchowski
 Krajewski
 Kremiński
 Krempski
 Krępski
 Krosiński
 Królikiewicz
 Królikowicz
 Królikowski
 Krulikowski
 Kruszyński
 Krzepicki
 Kuczewski
 Kuczowski
 Kumiewicz
 Kuncewicz
 Kunczewicz
 Kuniewicz
 Kuniński
 Kuńczewicz
 Kuparewicz
 Kupcewicz
 Kuprewicz
 Kurczewski
 Kurozwęcki
 Kurzewski
 Lalewicz
 Latkowski
 Legaczyński
 Leniek
 Ligocki
 Lipiński
 Lipnicki
 Lisowski
 Lissowski
 Litwicki
 Lodorowski
 Lściński
 Lubański
 Lubelczyk
 Lubieński
 Łagiewnicki
 Łatkowski
 Łątkowski
 Łyskowski
 Łyszkowski
 Mackiewicz
 Maćkiewicz
 Madejski
 Madeyski
 Majaczewski
 Majaczowski
 Makowski
 Malicki
 Malina
 Małdrzycki
 Małdrzyk
 Małyński
 Marszewski
 Marzelewski
 Meduski
 Męciński
 Męczyński
 Michałowski
 Mickiewicz
 Mieciecki
 Mierucki
 Mieruski
 Miezewicz
 Migdał
 Mikorski
 Miłoszewski
 Miłoszowski
 Miniszewski
 Mirucki
 Młyński
 Mniszek
 Mojaczewski
 Mokrski
 Montigajło
 Montygajło
 Motkowski
 Muławski
 Naborowski
 Nakielski
 Narbutowicz
 Nidomski
 Niechmierowski
 Niechmirowski
 Nieciecki
 Nieciński
 Niekmierowski
 Niemojewski
 Niemsta
 Nienadkiewicz
 Niesiecki
 Niesiołowski
 Niewiadomski
 Nieznański
 Nieżadkiewicz
 Niwski
 Nowicki
 Nyra
 Nyrtowt
 Ochoński
 Olsztyński
 Oratowski
 Ordychowski
 Pachowski
 Paciorek
 Paczorek
 Paluszycki
 Pałuski
 Pałuszycki
 Pampicki
 Pantoszewski
 Paszkiewicz
 Pauszycki
 Pawszycki
 Pągowski
 Perepeliński
 Pępecki
 Pępicki
 Piorunowski
 Piotrasz
 Piotrowski
 Piroski
 Pląskowski
 Plemiątski
 Plemiencki
 Plemięcki
 Plemiński
 Płaskowicki
 Płaskowiecki
 Płaszkiewicz
 Płoński
 Pochowski
 Podczaski
 Poddębski
 Podleski
 Podlewski
 Podłęski
 Podolski
 Pojedziewicz
 Pojodziewicz
 Polański
 Poleski
 Poraj
 Porajewski
 Porajowski
 Porajski
 Poraziński
 Porzeziński
 Potocki
 Prącewski
 Prątnicki
 Prokesz
 Przeborowski
 Przedborowski
 Przepiórkowski
 Przyborowski
 Przyłubski
 Przyłupski
 Przyrański
 Przysłupski
 Pstrokoński(Пстроконські)
 Pstrowski
 Pukień
 Pułaski
 Puławski
 Raczkowski
 Radost
 Radosz
 Radziński
 Radzyński
 Razniewski
 Rdzawski
 Rogaczowski
 Rogienicki
 Roginicki
 Romel
 Rosen
 Rosiński
 Rossen
 Rozembarski
 Rozemberg
 Rozenberk
 Rożański
 Rożecki
 Rożęcki
 Rożycki
 Rómel
 Róża
 Różański
 Różęcki
 Różyc
 Różycki
 Ruczewski
 Ruczkowski
 Ruczowski
 Rudnicki
 Rusen
 Rusiecki
 Ruszkowski
 Rużycki
 Rymgajło-Gażuba
 Rymgłaj
 Sadliński
 Samproch
 Sawrymowicz
 Sawrynowicz
 Sąchocki
 Setbeg
 Siekierski
 Siekierzecki
 Sielecki
 Siestrzewitowski
 Sipowicz
 Siwko
 Siwkowicz
 Skalski
 Skotnicki
 Skrzetuski
 Skrzetuszewski
 Skwaroszewski
 Skwiroszewski
 Skwyroszewski
 Sławuta
 Sobiekórski
 Sobiekurski
 Sobiesierski
 Sochocki
 Sokołowski
 Solnica
 Solski
 Sośnicki
 Sroma
 Sromocki
 Sromowski
 Stanclewicz
 Stanclewski
 Stanisławowicz
 Strawiński
 Strzałkowski
 Strzełkowski
 Strzeżewski
 Strzyżowski
 Stypałkowski
 Suchecki
 Suchocki
 Suchożebrski
 Suchy
 Sulikowski
 Suliński
 Sulski
 Surwiłło
 Swinarski
 Szatkowski
 Szczerbic
 Szczerbicz
 Szewczycki
 Szlachciński
 Sztrzyżowski
 Szuliński
 Szychucki
 Szychutski
 Ścisławski
 Świechowski
 Świerzyński
 Świeżyński
 Świnarski
 Świniarski
 Świrzyński
 Świżyński
 Tłoszkiewicz
 Tomuski
 Tryniski
 Tryniszewski
 Trzebiński
 Tymiński
 Tyniecki
 Użuliński
 Wawrzecki
 Wazenberg
 Wągrzycki
 Weiss
 Werner
 Weyss
 Wezenberg
 Węgierski
 Węgrzycki
 Wielewiejski
 Wielowiejski
 Wielowieyski
 Wilczyński
 Wielwicki
 Wierzchowski
 Wiesczyciorowski
 Wieszczycierowski
 Wieszczyciorowski
 Więckowski
 Wilczek
 Wilczyński
 Wiliczko
 Wilkowski
 Witkiewicz
 Witkowski
 Witowski
 Witwicki
 Wodoradzki
 Wodzianowski
 Wodzijowski
 Wodzinowski
 Wodzyński
 Wojnowicz
 Wojnowski
 Wojtkuński
 Woszczerowicz
 Wrzesieński
 Wrzesiński
 Wybraniec
 Wybranowski
 Wydrychiewicz
 Zadzarowski
 Zagajewski
 Zakrzeński
 Zakrzewski
 Zakrzyński
 Zaksiński
 Zakszeński
 Zakszyński
 Zaliński 
 Zaliwski
 Zamojski
 Zamoszczcki
 Zamoyski
 Zawadyński
 Zawisza
 Zbierski
 Zbłotnicki
 Zbrożek
 Zdiarski
 Zdzarowski
 Zdzenicki
 Zdzęnicki
 Zdzichowski
 Zdżarowski
 Zdżarski
 Zgierski
 Złobnicki
 Złotnicki
 Znenius
 Zwanowski
 Zyrnicki
 Żabiński
 Żaleński
 Żarnowski
 Żdżarowski
 Żernicki
 Żłobicki
 Żłobnicki
 Żołądziowski
 Żołędziewski
 Żołędziowski
 Żołobiecki
 Żydowski
 Żyrnicki

Відміни

Родові герби 
Відома велика кількість відмін родових гербів, побудованих на основі герба Порай. Зокрема:

Герби адміністративно-територіальних одиниць

Чехія 
Троянда з п'ятьма пелюстками — елемент герба Порай, зображена на сучасних гербах головних міст, пов'язаних з родом Вітковичів:

Польща

Примітки

Посилання 
 Simone Okolski «Orbis Polonus», tom 2. — Kraków, 1641. — p. 634-645 
 Kasper Nieciescki «Herbarz polski», tom VII. — Lipsk, 1841. — str. 388-421 
 Польські та пов'язані з Польщею гербовники: Herbarze-1, Herbarze-2 
  Герб Порай и его носители 
  

Польські родові герби